* 
 Александров, Николай Васильевич — актёр театра, заслуженный артист России (1998).
 Александров, Николай Васильевич (1922—1980) — советский и российский учёный-физик, педагог, член-корреспондент АПН СССР (1968).
 Александров, Николай Васильевич (1908 — ?) — советский учёный, специалист в области электрической изоляции, лауреат Сталинской премии.
 
 
 
 Александров, Николай Михайлович (1906—1964) — советский политработник, генерал-полковник.
 Александров, Николай Николаевич (1917—1981) — советский хирург, член-корреспондент АМН СССР.
 Александров, Николай Павлович (1905—1985) — советский учёный в области экономики сельского хозяйства, доктор экономических наук, профессор, академик ВАСХНИЛ.
 Александров, Николай Петрович (1908—1942) — советский химик, лауреат Сталинской премии.
 Александров, Николай Сергеевич (1902—1964) — советский политработник, генерал-майор.
 Александров, Николай Степанович (1926—2011) — советский партийный и государственный деятель, председатель исполнительного комитета Саратовского областного Совета народных депутатов.
 Александров, Николай Тимофеевич (1925—2001) — Герой Советского Союза.
 Александров, Николай Фомич (1851—1915) — российский инженер-генерал, генерал-инспектор по инженерной части.